Fensterbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ort:
 Fensterbach, Gemeinde im Landkreis Schwandorf, Bayern
 Fensterbach (Gemeinde Kleinzell), Ortsteil der Gemeinde Kleinzell, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Gewässer:
 Fensterbach (Halbach), rechter Zufluss der Halbach bei Traisenbeck, Gemeinde Kleinzell, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Fensterbach (Klausbach), linker Zufluss des Klausbachs (zum Ahbach) bei Ahrdorf, Gemeinde Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Fensterbach (Naab), rechter Zufluss der Naab bei Deiselkühn, Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
 Finsterbach